Il singolare  del Men's Rimouski Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rik De Voest era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fritz Wolmarans ha battuto in finale Bobby Reynolds 6–7(2), 6–3, 7–6(3).

Teste di serie

 Bobby Reynolds (finale)
 Peter Polansky (secondo turno)
 Matteo Viola (quarti di finale)
 Frederik Nielsen (semifinali)

  Fritz Wolmarans (campione)
  Amir Weintraub (quarti di finale)
  Philip Bester (secondo turno)
  Samuel Groth (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Men's Rimouski Challenger 2011